Manuel do Carmo de Gusmão Correia Arouca (em grafia antiga Manuel do Carmo de Gusmão Corrêa Arouca) (Porto Amélia, Moçambique, 3 de Janeiro de 1955) é um escritor e argumentista português.

Biografia
Nascido em Moçambique no seio de uma família numerosa de colonos daquela antiga província ultramarina, filho de Domingos de Gusmão Correia Arouca (em grafia antiga Domingos de Gusmão Corrêa Arouca) (10 de Maio de 1916 - 1980), neto paterno de Frederico Arouca e de sua mulher, filha de Italianos e neto materno de João Henrique Ulrich, Jr., o qual era bisneto dum Alemão, e de sua mulher, filha duma Espanhola e neta materna do 1.º Visconde de Orta, e de sua mulher (4 de Maio de 1946) Maria Helena Buzaglo Feio Folque (31 de Agosto de 1921 - 10 de Setembro de 2003), filha duma Judia tia-avó de Fernando Ulrich e tia-bisavó de Daniela Ruah, e trineta do 1.º Visconde das Fontainhas.

Aos sete anos Manuel Arouca mudou-se para Portugal. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, ainda chegou a exercer a advocacia, porém, com o fascínio da escrita, acaba por se dedicar à escrita de livros e aos argumentos de televisão, incluindo séries e novelas, atividade que tem mantido até hoje. Casou com Cristina Soares Figueiredo (1960), com geração, duas filhas e um filho. Vive com a sua família no Estoril, Cascais. Tem um irmão mais velho, João Arouca (n. 1950) que costuma participar em algumas das suas produções.

Tem, como a maioria dos argumentistas portugueses, o seu elenco preferido: 
Os preferidos de Arouca (2000 - 2006)
 Fernanda Serrano
 Daniela Ruah
 Bárbara Norton de Matos
 Rita Seguro
 Irene Cruz
 Luís Alberto
 Ana Brito e Cunha
 Maria Dulce

Telenovelas e séries escritas
Os Homens da Segurança, para a RTP1 (1988)
Ricardina e Marta, para a RTP1 (1989/1990)
Caixa Alta, para a RTP1 (1989)
Quem Manda Sou Eu, para a RTP1 (1989/1990)
A Grande Mentira, para a RTP1 (1992)
Verão Quente, para a RTP1 (1993/1994)
Primeiro Amor, para a RTP1 (1996)
Jardins Proibidos, para a TVI (2000/2001) 
Filha do Mar, para a TVI (2001/2002)
A Senhora das Águas, para a RTP1 (2001/2002) 
A Jóia de África, para a TVI (2002/2003) 
Baía das Mulheres, para a TVI (2004/2005) 
Tu e Eu, para a TVI (2006/2007)
Casos da Vida, para a TVI (2008) (telefilme 'O Caso Mariana')
Podia Acabar o Mundo, para a SIC (2008/2009)
Jardins Proibidos (2014), para a TVI (2014/2015)
Jacinta, para a TVI (2017)

Argumentos para cinema 
A Esperança Está Onde Menos Se Espera de Joaquim Leitão, produzido por Tino Navarro (2009)

Obras
 Os Filhos da Costa do Sol - A Nova Geração
 Filhos da Costa do Sol
 Deixei o meu Coração em África
 Ricos, bonitos e loucos
 Exilados
 Rosa do Oriente

Portugueses de ascendência italiana
Portugueses de ascendência alemã
Portugueses de ascendência espanhola
Judeus de Portugal
Família Arouca
Naturais de Moçambique colonial
Argumentistas de Portugal